Лаза:
Лаза
Имя
Костич, Лаза

См. также 
Лоза